

Geografia 
 Mingardo – fiume della provincia di Salerno che nasce dal Gelbison e sfocia nel mar Tirreno
 Scoglio Mingardo – isola vicina a capo Palinuro in Campania

Persone 
 Sara Mingardo – contralto italiano 
 Stefano Mingardo – giocatore di football americano e attore italiano

Pagine correlate 
 Mingardi